Хелпс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1813-1875) — британский писатель, защитник прав животных.
  (род. 1994) — британский регбист, игрок турнира «Про14» в составе клуба «Скарлетс».
  (род. 1976) — канадский политик, мэр Виктории (с 2014).
  (1928—2001) — американский пианист и композитор.
  (1890—1972) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и Художественной галереи Нового Южного Уэльса.
  (1910—1991) — британский велогонщик, чемпион Великобритании в спринте (1936).